Эстонская темноголовая порода () — мясо-шёрстная порода полутонкорунных домашних овец, выведенная в Эстонии в 1930—1960-е годы путём скрещивания местных грубошёрстных овец с баранами английских короткошёрстных пород. Хорошо выраженные мясные формы, настриг шерсти с маток , с баранов . Наиболее распространённая порода овец в современной Эстонии.

Описание 
Мясо-шёрстная полутонкорунная порода овец. Шерсть однородная белая, на голове кроющий волос тёмный, ноги также покрыты тёмным волосом. Длина шерсти согласно Большой советской энциклопедии (3-е издание) , согласно справочнику «Мировое овцеводство» (1994) . Толщина шерстинок . Выход мытой шерсти порядка 60 %. Источники приводят разные данные по настригу шерсти:
 Большая советская энциклопедия —  с барана,  с матки
 «Мировое овцеводство» —  с матки
 Сайт Эстонского университета естественных наук — 

Живой вес баранов согласно БСЭ , взрослых маток , согласно справочнику «Мировое овцеводство» живой вес маток . По данным на начало XXI века, средний живой вес барана 95, матки — . Мясные формы выражены хорошо, масса туши матки средней упитанности на начало 1990-х годов — , убойный выход от 53 % до 54 %.

Матки скороспелые, плодовитость в начале XXI века около 150 %. Овцы породы эстонская темноголовая отличаются от породы эстонская белоголовая большей массой тела и более высокими показателями настрига шерсти, однако эта шерсть более грубая, а показатели продуктивности в начале XXI века несколько ниже.

История разведения 
Порода выведена в Эстонии в 1940—1960-е годы методом скрещивания местных грубошёрстных овец с баранами английских короткошёрстных пород — шропшир и оксфордшир. Помимо Эстонии, порода разводилась также в некоторых районах РСФСР.

К 1990 году в Эстонии насчитывалось 17 тысяч овец породы эстонская темноголовая. Более 70 % поголовья чистопородных овец республики (в свою очередь составлявших от 3 % до 5 % общего количества овец в Эстонии) в указанный период относились к этой породе — почти в три раза больше, чем ко второй местной породе, эстонская белоголовая. В постсоветское время ведутся работы по скрещиванию эстонских темноголовых овец с овцами пород Оксфорд даун и саффолк для улучшения мясных качеств и с финскими овцами для увеличения плодовитости.

Примечания 

Овцеводство в СССР
Животноводство в Эстонии